Михаи́л Соломо́нович Бла́нтер (род. 17 января 1937, Москва) — российский учёный, специалист в области металловедения и физики конденсированного состояния, профессор кафедры наноэлектроники Российского технологического университета МИРЭА.

Биография 
Родился в 1937 году в Москве, куда из города Почеп переехала семья его деда по отцовской линии. Отец, Соломон Григорьевич Блантер (1909—1979), был профессором Московского института нефтехимической и газовой промышленности, мать — Бронислава Ефимовна Бронвейберг. Уроженец Почепа, советский композитор М. И. Блантер — двоюродный брат Соломона Григорьевича.

В 1960 году с отличием окончил физико-химический факультет Московского института стали и сплавов по специальности «физика металлов». В 1960—1962 годах работал в отделе жаропрочных сплавов ЦНИИТМаш, а в 1962 поступил в аспирантуру Всесоюзного Заочного машиностроительного института (ВЗМИ). В 1966 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по теме «Взаимодействие примесных атомов с дислокациями в железе». В 1982 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук «Внедрённые атомы в решётке ОЦК твёрдых растворов». С 1965 года работает доцентом, а потом профессором во ВЗМИ, который, пережив трансформации в Московский институт приборостроения, а затем в МГУПИ, объединился в 2016 году с МИРЭА. В настоящее время — профессор кафедры Наноэлектроники МИРЭА.

Является специалистом по внутреннему трению, дефектам кристаллического строения, компьютерному моделированию твердых растворов, углеродным наноматериалам.

Увлечения: водный туризм и спортивное ориентирование.

Личная жизнь 
 Женат, имеет сына и дочь.
 Сын — физик-теоретик Ярослав Блантер.

Научные труды 
Автор более 150 трудов, опубликованных в рецензируемых журналах. Наиболее цитируемые работы:

Книги 
Автор 8 книг, среди которых наиболее известны:

Признание 
 Стипендия президента РФ для выдающихся учёных (1994)
 Трижды лауреат конкурса на звание лучшего профессора Москвы
 Почетный член Федерации спортивного ориентирования России
 Судья Всесоюзной категории по спортивному ориентированию

Примечания 

Металловеды России
Выпускники МИСиСа
Ориентировщики России
Судьи всесоюзной категории